O Campeonato Catarinense de Basquete de 2000 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2000 no basquetebol